Troisième livre de pièces de clavecin de François Couperin (1722)
 Troisième livre de pièces de clavecin de Jean-Philippe Rameau (1742)

Voir aussi